Multikari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Multikari (ö i Egentliga Finland), Nystadsregionen, 
 Multikari (ö i Birkaland), Tammerfors, 

Robotskapade Finlandförgreningar